

Biografia 
Monsignor Bernard Joseph McLaughlin nacque a North Tonawanda, New York, il 19 novembre 1912. Era figlio di Michael Henry (1876-1958), uno spedizioniere della New York Central Railroad, e Mary Agnes, nata Curran (1886-1951).

Formazione e ministero sacerdotale 
La famiglia McLaughlin in seguito si trasferì a Buffalo, New York, dove Bernard frequentò la scuola parrocchiale, la Visitation School delle suore francescane di Williamsville. Fu monsignor James McGloin, allora parroco della chiesa di San Nicola a Buffalo, a incoraggiarlo a considerare una vocazione al sacerdozio. Nel 1925 lasciò la fidanzata, entrò nel seminario nella diocesi di Buffalo e fu un membro della sua prima classe di laurea. Cinque anni dopo lasciò Buffalo per studiare al Pontificio Collegio Urbano a Roma.

Il 21 dicembre 1935 fu ordinato presbitero per la diocesi di Buffalo presso la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma da monsignor Giuseppe Palica. Continuò gli studi e rimase a Roma per altri sei mesi prima di tornare in patria. Il 14 agosto 1936 venne nominato assistente alla cattedrale di San Giuseppe a Buffalo. Rimase lì fino al giugno del 1942, quando venne nominato segretario del tribunale diocesano. Nel 1946 divenne vice-cancelliere dello stesso tribunale e poco dopo divenne vice-cancelliere vescovile. Nel novembre del 1950 venne scelto per fondare la nuova parrocchia dell'Incoronazione della Beata Vergine Maria a Buffalo. Il 16 dicembre 1953 venne promosso a cancelliere vescovile. Nel giugno del 1961 venne trasferito alla parrocchia Santissimo Sacramento a Kenmore. Nel 1972 venne nominato parroco della parrocchia di San Giovanni Battista a Kenmore. Fu membro del collegio dei consultori e vicario generale della diocesi.

Padre McLaughlin ricevette diverse onorificenze dalla Santa Sede. Il 6 aprile 1950, papa Pio XII lo nominò cappellano di Sua Santità. Tre anni dopo venne elevato al grado di prelato d'onore di Sua Santità. Il 4 dicembre 1967 papa Paolo VI lo nominò protonotario apostolico.

Ministero episcopale 
Il 28 dicembre 1968 papa Paolo VI lo nominò vescovo titolare di Mottola e ausiliare di Buffalo. Ricevette l'ordinazione episcopale il 6 gennaio successivo nella basilica di San Pietro in Vaticano dallo stesso pontefice, coconsacranti gli arcivescovi Sergio Pignedoli, segretario della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, ed Ernesto Civardi, segretario della Congregazione per i vescovi. Era la prima volta che un sacerdote diocesano di Buffalo veniva ordinato vescovo da un papa.

Ricoprì il ruolo di avvocato del tribunale diocesano, professore di etica del lavoro presso il Diocesan Labor Management College e fondatore di diverse scuole parrocchiali di lavoro. Inoltre fu segretario del sinodo diocesano. Il 14 settembre 1968 venne nominato cavaliere dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nella cattedrale di San Patrizio a New York dall'arcivescovo Terence James Cooke.

Dal settembre del 1972 al marzo del 1973, tra gli episcopati di James Aloysius McNulty ed Edward Dennis Head, fu amministratore diocesano.

Il 5 gennaio 1988 papa Giovanni Paolo II accettò la sua rinuncia all'incarico per raggiunti limiti di età. In pensione, si trasferì in una casa nel cimitero di Mount Olivet a Kenmore dove venne amorevolmente accudito da sua nipote, Susan DiCarlo. Presiedette innumerevoli cresime in tutte le otto contee dello stato di New York che costituiscono la diocesi di Buffalo, confermando migliaia di giovani cattolici. Nonostante il deterioramento della vista, continuò a celebrare quotidianamente la messa nella chiesa di San Timoteo a Tonawanda fino ai 90 anni.

Morì a Tonawanda il 5 gennaio 2015 all'età di 102 anni. L'8 gennaio nella chiesa di San Giovanni Battista a Kenmore si tenne una messa parrocchiale presieduta da monsignor Richard Joseph Malone, vescovo di Buffalo; monsignor Robert Joseph Cunningham, vescovo di Syracuse e oriundo di Buffalo, pronunciò l'omelia. Le esequie si tennero il 10 gennaio alle ore 11 nella cattedrale di San Giuseppe a Buffalo e furono presiedute dal cardinale Timothy Dolan; monsignor Donald Walter Trautman, vescovo emerito di Erie, pronunciò l'omelia. È sepolto nella sezione della Sacra Famiglia del Mount Olivet Cemetery di Kenmore.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Marcantonio Colonna
 Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil, B.
 Cardinale Giulio Maria della Somaglia
 Cardinale Carlo Odescalchi, S.I.
 Cardinale Costantino Patrizi Naro
 Cardinale Lucido Maria Parocchi
 Papa Pio X
 Papa Benedetto XV
 Papa Pio XII
 Cardinale Eugène Tisserant
 Papa Paolo VI
 Vescovo Bernard Joseph McLaughlin

Onorificenze

Note

Voci correlate 
 Diocesi di Buffalo
 Diocesi di Mottola

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Diocesi di Buffalo

Centenari statunitensi